Marienpark steht für
Marienpark Berlin 
Marienpark (Stollberg/Erzgeb.)
Marienpark Admont
Marienpark Viersen
Marienpark Bozen
Marienpark Teheran
Marienpark (Kiew)